EMF est un sigle qui peut signifier :
 Eclipse Modeling Framework ;
 Euro Media France ;
 École des métiers de Fribourg, une école formant des apprentis en informatique, automatique, électronique, polymécanique en 4 ans ;
 École militaire de la flotte, une école militaire française destinée à former les cadres de la Marine nationale ;
 état-major de force, une armée de Terre ;
 Église méthodiste de France ;
 Enhanced Metafile, un format de fichiers d'image numérique, c'est le successeur 32-bits de l'ancien format Windows Metafile ;
 Espace Mendès-France, un centre de culture, scientifique, technique et industrielle en Poitou-Charentes (Poitiers, France) ;
 Étudiants musulmans de France, une association étudiante ;
 English Music Festival ;
 EMF, un groupe anglais ;
 Symposium on Electric and Magnetic Fields, une série de conférences ;
 Electrobeach Music Festival, un festival de musique électronique français.
 Electromagnetic field (en français, champ électromagnétique).